Plantungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Plantungan, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Plantungan, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar